El Torneig d'Osaka 2010, oficialment conegut com a HP Open 2010 o també HP Japan Women's Open Tennis 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 d'octubre de 2010 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2010
WTA Tour 2010